Норија де Ариба има више значења:

 Норија де Ариба, Лос Теколотес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Норија де Ариба, Х. Гвадалупе Хименез (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику